Yang
Yang (sobrenome)
Yang (Yin Yang Yo!)
Yun e Yang
Yang Banhou
Yang Yo Seob

Desambiguação